Енріке I — король Португалії
 Енріке I — король Кастилії
 Енріке I — король Конго